Matic Podlipnik, slovenski hokejist, * 9. avgust 1992, Jesenice.

Podlipnik je kariero začel pri klubu HD Jesenice mladi v slovenski mladinski ligi. V sezoni 2009/10 je igral za Red Bull Salzburg v avstrijski mladinski ligi in osvojil naslov prvaka, v klubu je ostal do sezone 2011/12. V sezoni 2012/13 je prestopil v klub Dukla Jihlava, ki igra v češki drugi ligi, nekaj tekem je odigral tudi za HC Pelhřimov v češki tretji ligi. V začetku decembra 2014 je prestopil v HDD Telemach Olimpija, ki igra v ligi EBEL. 

Za slovensko mladinsko reprezentanco je nastopil na po dveh svetovnih prvenstvih do 18 let in svetovnih mladinskih prvenstvih. V slovensko reprezentanco je bil prvič vpoklican ob prvem nastopu slovenske reprezentance na olimpijskem hokejskem turnirju 2014 v Sočiju. Sam je odigral vseh pet tekem. Istega leta je nastopil tudi na svojem prvem svetovnem prvenstvu v diviziji D1A, ko je dosegel eno podajo na petih tekmah.

Pregled kariere 

|-
| HD Jesenice mladi
| Slovenska ml. liga
| 07/08
|
| 20
| 0
| 1
| 1
|
| 6
|
| 4
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|-
| HD Jesenice mladi
| Slovenska ml. liga
| 08/09
|
| 28
| 6
| 14
| 20
|
| 12
|
| 8
| 3
| 6
| 9
|
| 8
|-
| Slovenija
| Svetovno prvenstvo U18 D2
| 10
|
| 5
| 1
| 1
| 2
| +7
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Red Bull Salzburg
| Avstrijska ml. liga
| 09/10
|
| 23
| 6
| 14
| 20
|
| 16
|
| 5
| 1
| 3
| 4
|
| 4
|-
| Slovenija
| Svetovno prvenstvo U18 D2
| 10
|
| 5
| 2
| 7
| 9
| +18
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Red Bull Salzburg
| Avstrijska 2. liga
| 10/11
|
| 25
| 1
| 5
| 6
|
| 30
|
| 3
| 0
| 1
| 1
|
| 0
|-
| Slovenija
| Svetovno prvenstvo U18 D2
| 11
|
| 5
| 0
| 4
| 4
| +3
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Red Bull Salzburg
| RBHRC
| 11/12
|
| 40
| 11
| 23
| 34
|
| 79
|
| 6
| 3
| 1
| 4
|
| 12
|-
| Slovenija
| Svetovno ml. prvenstvo D1A
| 12
|
| 5
| 0
| 2
| 2
| +1
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Dukla Jihlava
| Češka 2. liga
| 12/13
|
| 44
| 2
| 9
| 11
| -2
| 16
|
| 3
| 0
| 0
| 0
| -2
| 0
|-
| HC Pelhřimov
| Češka 3. liga
| 12/13
|
| 2
| 0
| 1
| 1
| 
| 2
|
| 3
| 0
| 0
| 0
| 
| 0
|-
| Dukla Jihlava
| Češka 2. liga
| 13/14
|
| 43
| 1
| 7
| 8
| +10
| 32
|
| 9
| 1
| 2
| 3
| -3
| 12
|-
| Slovenija
| Olimpijske igre
| 14
|
| 5
| 0
| 0
| 0
| -2
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenija
| Svetovno prvenstvo D1A
| 14
|
| 5
| 0
| 1
| 1
| +2
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 255
| bgcolor="#7FFF00" | 30
| bgcolor="#7FFF00" | 89
| bgcolor="#7FFF00" | 119
| bgcolor="#7FFF00" | +37
| bgcolor="#7FFF00" | 209
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 41
| bgcolor="#7FFF00" | 8
| bgcolor="#7FFF00" | 13
| bgcolor="#7FFF00" | 21
| bgcolor="#7FFF00" | -5
| bgcolor="#7FFF00" | 36
|}

Sklici

Glej tudi 
 Seznam slovenskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 

Slovenski hokejski branilci
Olimpijski tekmovalci za Slovenijo
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 2014
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 2018
Slovenski mladinski hokejski reprezentanti
Slovenski hokejski reprezentanti
Hokejisti EC Red Bull Salzburg
Hokejisti HC Pelhřimov
Hokejisti Dukla Jihlava
Hokejisti HK Olimpija
Jeseniški športniki